„Tour 2002“ е световно концертно турне, като хедлайнери на германската рок група „Скорпиънс“. То започва на 7 март 2002 г. в Ямайка и завършва на 9 ноември 2002 г. във Варшава. По време на „Скорпиънс“ стават първата западна рок група, която организира турне с 23 концерта в цяла Русия включващо и бившите държави от ОНД простиращи се от Балтийско до Японско море. Изнасят концерти в по-големите градове от двете страни на Урал, градове които не са известни, дори за руските организаторите на турнето.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Джеймс Котак – барабани
 Ралф Рикерман – бас

Дати

Източници 

Музикални турнета от 2002 година
Турнета на „Скорпиънс“